Йоэнсуу:

Топонимы 
 Йоэнсуу — город и община на востоке Финляндии.
 Йоэнсуу — аэропорт города Йоэнсуу в Финляндии.

Персоналии 
 Йоэнсуу, Йессе (род. 1987) — профессиональный финский хоккеист.
 Йоэнсуу, Матти (1948—2011) — финский писатель.
 Йоэнсуу, Тимо (род. 1959) — известный финский онколог, исследователь.
 Йоэнсуу, Ясми (род. 1996) — финская лыжница, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете.